Volusiano fu il nome di:
 Volusiano, imperatore romano
 Lucio Petronio Tauro Volusiano, console 261
 Gaio Ceionio Rufio Volusiano (console 311), console 331
 Gaio Ceionio Rufio Volusiano Lampadio, Praefectus urbi nel 365.
 Rufio Antonio Agrypnio Volusiano, Prefetto del pretorio d'Italia e d'Africa tra il 428 e il 429.
 Volusiano (console 503), console 503